Еласонската епархия (, катаревуса Ιερά Μητρόπολις Ελασσώνος) е епархия на Вселенската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище в град Еласона. Епархията включва селища предимно от тесалийския дем Еласона и някои от тесалийския дем Тирнавос и македонския дем Дескати.

История 
При митрополит Поликарп Варвакис центърът на епархията се мести от Царицани в Еласона. Титлата на митрополита от предаването на Новите области под управлението на Църквата на Гърция е Еласонски, ипертим и екзарх на Олимп (Ελασσώνος, υπέρτιμος και έξαρχος Ολύμπου).

Епископи

Енории

Бележки